Most Brookliński – most w Nowym Jorku
 Brooklyn Bridge – most w Sydney
 Most Brookliński – amerykański serial telewizyjny z lat 1991-1993
 Brooklyn Bridge – amerykański film dokumentalny z 1981 roku
 Brooklyn Bridge – album zespołu Johnny Maestro & the Brooklyn Bridge z 1968 roku
 Brooklyn Bridge – City Hall / Chambers Street – stacja metra nowojorskiego, położona na Manhattanie